Ketanggi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ketanggi, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Ketanggi (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 111,34), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar